Patti puede referirse a:

 Patti, municipio italiano en Sicilia.
 San Piero Patti, localidad italiana en Sicilia.
 Patti, ciudad india ubicada a 45 km de Amritsar, en el estado norteño de Panyab.
 Patti, ciudad india ubicada en el norteño estado de Uttar Pradesh.
 P. N. Patti, ciudad india ubicada en el sureño estado de Tamil Nadu.
 Villa de Patti (siglo IV a. C.), villa destruida por un violento terremoto hacia el 400 d. C.; descubierta en 1973.
 patti, tradicional casta de pastores en Sri Lanka.
 Patti Lateranensi (Pactos lateranense o pactos de Letrán, de 1929) reconocimiento entre el Reino de Italia y la Santa Sede.
 Patti Chiari (‘pactos claros’, 2008–), programa de televisión italiana.

Personas 

 Carmelo Sciuto Patti (1829-1898) arquitecto italiano.
 Adelina Patti (1843-1919), soprano y diva italiana.
 Ercole Patti (1903-1976), escritor italiano.
 Patti Page (Clara Ann Fowler, 1927–), cantante estadounidense.
 Pattie Boyd (1944–), exmodelo y fotógrafa británica; fue esposa de George Harrison y Eric Clapton.
 Patti Labelle (1944–), cantante estadounidense de soul y R&B.
 Guesch Patti (Patricia Porasse, 1946–) cantante francesa.
 Patti Smith (1946–), cantante y poetisa estadounidense.
 Patti LuPone (1949–), actriz y cantante estadounidense.
 Patti Austin (1950–), cantante neoyorquina de soul.
 Patti Astor (hacia 1950), actriz estadounidense.
 Patti Cathcart (hacia 1950), música estadounidense, del dúo de jazz Tuck & Patti (con su esposo Tuck Andress).
 Patti McGuire (1951–) modelo y playmate estadounidense.
 Luis Abelardo Patti (1952-) militar, político y criminal argentino.
 Patti Scialfa (1953–), cantautora y guitarrista estadounidense.
 Patti Vande (hacia 1970), jugadora canadiense de curling.
 Mary Patti (hacia 1970), cantante y conductora italiana.